Por Apple Valley pode estar à procura de:
Apple Valley (Califórnia)
Apple Valley (Minnesota)

Desambiguação